Luiz Carlos Bombonato Goulart — futebolista brasileiro que atua como atacante
 Luiz Carlos Nascimento Júnior — futebolista brasileiro que atua como zagueiro
 Luiz Goularte Alves — político brasileiro

Ver também 

  Luisão

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos